Ludwig der Friedfertige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

* Ludwig I. (Hessen) (1402–1458), Landgraf von Hessen
 Ludwig V. (Pfalz) (1478–1544), Wittelsbacher, Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz